Андерегг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Андерегг, Елена Фердинандовна (1920—2008) — советская и российская актриса театра и кино.
 Андерегг, Мельхиор (1828—1914) — швейцарский горный гид, автор первых восхождений на ряд вершин в Альпах; двоюродный брат Якоба Андерегга.
 Андерегг, Якоб (1829—1878) — швейцарский горный гид, автор первых восхождений на ряд вершин в Альпах; двоюродный брат Мельхиора Андерегга.